Shikama steht für:

Shikama, Ortschaft in der japanischen Präfektur Hyōgo, heute: Himeji

Shikama ist der Familienname folgender Personen:

 Yūki Shikama (* 1997), japanischer Fußballspieler